Василь Тимофійович Захарчук (1899, с. Шманьківчики, нині Чортківського району Тернопільської області — † р.см. невідом., Канада) — український громадський діяч.

Життєпис 
Навчався в українській гімназії у Коломиї (нині Івано-Франківська область). Доброволець УГА.

Від 1924 — в родинному селі: секретар читальні «Просвіти», споживчої і кредитної коорператив, голова «Лугу», гуртка вишколу хліборобської молоді, організатор хору, драматичного гуртка. Член управи філії «Просвіти», Повітової ради в Чорткові.

За німецької окупації — в Українському комітеті у Чорткові.

Від 1949 — в Канаді.

Бібліотекар в Українському національному об'єднанні у Вінніпезі, голова відділу Ділового комітету земляків Чортківської округи; допомагав у виданні збірки «Чортківська округа».

Джерела 
 
 

Народились 1899
Громадські діячі
Українці Канади
Діячі «Просвіти»
Діячі «Лугу»
Уродженці Шманьківчиків